Косарево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Косарево — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Косарево — деревня в Полоцком районе Витебской области, Вороничский сельсовет.
 Косарево — деревня в Полоцком районе Витебской области, Островщинский сельсовет.
 Косарево — деревня в Полоцком районе Витебской области, Шпаковщинский сельсовет.

Россия 
 Косарево — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Косарево — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Косарево — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Косарево — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Косарево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

Украина 
 Косарево — село в Млиновском районе Ровненской области.